Em estatística denomina-se frequência relativa o resultado obtido da divisão entre a frequência absoluta - o valor que é observado na população - e a quantidade de elementos da amostra. Geralmente é apresentada na forma de porcentagem, a partir da multiplicação por 100.

Por exemplo: a nota 0,5 se repete 5 vezes entre as 40 provas. Então, a frequência relativa dessa nota é 5/40 = 0,125. Para obter o resultado em forma de porcentagem, basta multiplicar por cem, gerando a frequência relativa percentual de 12,5% para a nota 0,5 nesse conjunto de provas. Outro Exemplo: a nota 2,0 se repete 4 vezes entre as 40 provas. Então, a frequência relativa da nota 2,0 é 4/40 = 0,10 ou ainda 10%.

Em suma:

Portanto, dá-se o nome de frequência relativa de uma classe (ou dado) à frequência dessa classe dividida pela soma das frequências de todas as classes. Se ela é expressa em percentagem, chama-se frequência relativa percentual.

Denomina-se, enfim, Frequência Relativa a razão ou o coeficiente entre a frequência absoluta (quantidade de dados) pelo número de elementos da amostra (n) ou população (N) em questão.

Assim:

Frequência absoluta (F ou Fi)

Quantidade de dados (n ou N)

⇒ Frequência relativa (f) = 

Estatística